В этой статье представлен список известных людей, умерших в 1367 году.
См. также: :Категория:Умершие в 1367 году.

Январь 
 9 января —  — блаженная римско-католической церкви, местночтимая в Чертальдо
 18 января
 Амадей III Женевский (55) — граф Женевы (1320—1367)
 Педру I Справедливый — король Португалии (1357—1367)
 27 января —  — епископ Глазго (1338/9—1367)

Февраль 
 10 февраля —  — архиепископ Трира (1354—1362), курфюрст.
 23 февраля —  — граф Фюрстенберга (1337—1357)

Март 
 13 марта —  — сеньор Капри (1348—1367)
 15 марта
  — итальянский дворянин, первый маркиз Фосдиново (1355/1359—1367)
  Жан I ле Менгр Бусико (Храбрый) — маршал Франции (1356—1367)
 19 марта
  — блаженная католической церкви, покровительница служанок
  — английский рыцарь, участник столетней войны и шотландских войн, сенешаль Пуату, отличавшийся чрезвычайной отвагой и храбростью; погиб в битве при Ариньесе, в перестрелке перед битвой при Нахере
 20 марта — Феодор II Добрый — епископ Тверской (1342—1360). Канонизирован в лике святителей
 29 марта
 Ги Ибелин — епископ Лимасола (1357—1367)
  — первый царь Таунгу (1358—1367) в Бирме

Апрель 
 3 апреля — Джон де Феррерс, 4-й барон Феррерс из Чартли — барон Феррерс из Чартли (1350—1367); погиб в битве при Нахере
 13 апреля —  — барон Тибетот (1314—1367)
 15 апреля —  — епископ Мантуи (1347—1367)
 24 апреля — Эрнст I — герцог Брауншвейг-Гёттингена (1344—1367)
 Миклош Конт — хорватско-венгерский магнат, воевода Трансильвании (1351—1356) и палатин Венгрии (1356—1367). Родоначальник и основатель рода Уйлаки.

Май 
 10 мая — Эли де Сент-Ирьё — епископ Юзеса (1344—1356), кардинал-священник Santo Stefano al Monte Celio (1356—1363), кардинал-епископ Веллетри-Сеньи (1363—1367), кардинал-епископ Остии (1363—1367)
 14 мая — Жак Савойский — сеньор Пьемонта, титулярный принц Ахайи и Мореи, сеньор Ивреи (1334—1367)
 20 мая —  — епископ Дакса (1359—1361), кардинал-священник Санти-Куаттро-Коронати (1361—1364), кардинал-епископ Альбано (1364—1367)
 23 мая —  — младший сын герцога Брауншвейг-Люнебурга и князя Грубенхагена Генриха I

Июнь 
 23 июня —  — японский мастер Риндзай, поэт и флейтист

Июль 
 3 июля —  — епископ Вердена (1365—1367)
 31 июля —  — итальянский купец, основатель конгрегации Иезуаты блаженного Иеронима (1360), блаженный римско-католической церкви.

Август 
 5 августа
 Невилл, Ральф, 2-й барон Невилл из Рэби — барон Невилл из Рэби (1331—1367)
  — епископ Орлеана (1321—1328), епископ Лиможа (1328—1343), архиепископ Буржа (1348—1363), блаженный католической церкви.
 24 августа — Альборнос, Хиль Альварес Каррильо де — архиепископ Толедо (1338—1350), кардинал-священник с титулом церкви Сан-Клементе (1350—1356), Великий пенитенциарий (1352—1364), Кардинал-епископ Сабины (1356—1364). С 1353 года фактический правитель Папской области, предводитель папского войска.
 31 августа —  — граф Женевы (1367)
  — итальянский кондотьер, глава чёрной компании (1362—1365), генерал-капитан (1367)

Сентябрь 
 1 сентября —  — блаженная католической церкви
  — основатель и первый король бирманского королевства Ава (1364—1367); умер от оспы.

Декабрь 
 10 декабря —  — епископ Плоцка (1365—1367)
 17 декабря —  — епископ Шлезвига (1351—1354), епископ Миндена (1353—1361), архиепископ Магдебурга (1361—!367)
 28 декабря — Асикага Ёсиакира (37) — сёгун сёгуната Муромати (1358—1367)
 31 декабря —  — великий канцлер Неаполитанского королевства (1363—1367)

Дата неизвестна или требует уточнения 
  — епископ Мондоньедо (1347—1366), Архиепископ Сантьяго-де-Компостелы (1366—1367)
  — епископ Хаэна (1360—1367)
 Анна Цешинская — дочь князя Казимира I Цешинского, жена Вацлава I Легницкого
  — воин периода нанбоку-те. Четвёртый сын сёгуна Асикага Такаудзи, он был первым из династии пяти канто-кубо, представителей Камакуры в жизненно важном Камакурафу режима Киото Асикага .
 Богдан I Основатель — первый господарь независимого Молдавского государства (Богданско) (1365—1367)
  — сеньор Монфуко, граф Монбельяр на правах жены (1332—1367)
  — кастильский адмирал, умер от рук короля Кастилии Педро I
  — хан Золотой Орды (1364—1367)
 Конрад I — граф Ольденбурга (1324—1367). С 1324 года правил совместно со старшим братом Иоганном III, в 1342—1345 годах один и с 1345 года вместе с племянником Иоганном IV.
  — итальянский кондотьер
 Нерсес Палианенц — армянский историк.
 Николай I — граф Текленбурга (1328—1367), последний граф Шверина (1357—1358)
 Онцифор Лукинич — боярин Новгородской республики, древнерусский политический деятель, новгородский посадник (1350—1354)
  — епископ Каподистрии (1347—1349), архиепископ Кандии (1349—1361), патриарх Градо (1361—1367)
  — Сеньор де Марчена (1352—1367); казнён Педро I
  — итальянский полководец.
  — лорд верховный судья королевской скамьи в Ирландии (1363—1365)
 ? — граф Вадуц (1354—1367)
  — валлийский землевладелец с острова Англси, считающийся родоначальником Тюдоров
 Ульджай-туркан ага — вторая жена Тимура.
 Чжан Шичэн— один из руководителей Восстания Красных повязок; убит
  — брат первого дожа Генуи Симона Бокканегры, военачальник, казнён в Севилье за поддержку Энрике II
 Эдуард Баллиол — король Шотландии (1332—1336)

См. также 
 Список умерших в 1366 году
 Список умерших в 1368 году

1367